Николай Митропольский:
 Митропольский, Николай Афанасьевич (1847—1918) — российский врач-терапевт, профессор Московского университета, декан медицинского факультета Московского университета.
 Митропольский, Николай Васильевич (1893—1970) — советский военачальник, полковник.
 Митропольский, Николай Егорович (1866—1891) — российский шахматист и шахматный журналист.